

Persone
 Ed Marinaro (1950) – ex giocatore di football americano e attore statunitense
 Francesca Marinaro (1952) – politica italiana
 Francesco Marinaro (1892-1972) – politico italiano

Altro
 Palio Marinaro – manifestazione folkloristica di Livorno

Pagine correlate
Marinari